Појам Патриот може да се односи на:

 Патриоти (Америчка револуција), побуњеници против  британске власти током Америчког рата за независност
 Патриоти (Јужна Америка),
 Патриот (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Патриот (ракетни систем),
 Патриота, филм из 2000
 Патриот (магазин), часопис